Bruce Lalombongo (Brazzaville, Kongó, 1990. április 29. –) svájci labdarúgó-középpályás. Rendelkezik kongói állampolgársággal is.

Források 
Bruce Lalombongo adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1990-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek